Sezon 2014 w Blancpain Sprint Series – ósma edycja serii wyścigowej Blancpain Sprint Series. Sezon rozpoczął się 26 kwietnia na torze Nogaro, a zakończył się 2 listopada w Baku, po rozegraniu 7 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacje generalne

Kierowcy

Trofeum Pro-Am

Puchar Silver

Zespół

Pro-Am Trophy

Silver Cup

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Blancpain Sprint Series

2014 w sportach motorowych